Carl Gustaf Oscar Fredrik Christian Bernadotte, född 10 januari 1911 i Stockholm, död 27 juni 2003 i Benalmádena i Spanien (avliden på sjukhus i Málaga), var fram till 1937 prins av Sverige och hertig av Östergötland. Han var bror till drottning Astrid av Belgien och kronprinsessan Märtha av Norge.

Carl Bernadotte, som ofta omnämns som prins Carl jr, var son till prins Carl av Sverige och prinsessan Ingeborg. Vidare var han sonson till Oscar II, brorson till Gustaf V och kusin till Gustaf VI Adolf.

Biografi
Prins Carl gick i Beskowska skolan och tillhörde de årskurser som fick lära sig esperanto. (Enligt en annan uppgift lärde han sig språket i vuxen ålder.)

Prinsen blev fänrik vid Livregementet till häst och Livgrenadjärregementet 1934, löjtnant 1937 och ryttmästare i kavalleriets reserv 1949. Bernadotte ägnade sig främst åt försäkrings- och affärsverksamhet, 1931–1938 i Försäkrings AB Fylgia, därefter i AB Belgo-Baltic.

Han förlorade sina svenska titlar när han den 6 juli 1937 gifte sig med en kvinna utan kunglig börd, grevinnan Elsa von Rosen. Han hade då avsagt sig sina tronanspråk och enligt konseljbeslut 30 juni 1937 fått rätt att använda namnet (herr) Bernadotte. Den 6 juli 1937 upphöjdes han i den belgiska adeln till prins Bernadotte av sin svåger kung Leopold III av Belgien enligt adelsbrev utfärdat 15 september 1938. Efter detta titulerades han Prins Carl Bernadotte men var inte kunglig höghet. Äktenskapet upplöstes 1951. Han gifte sig en andra gång i Danderyds kyrka 1 november 1954 med Ann Lindner Larsson (1921–1975), som var dotter till en byggmästare i Djursholm. Äktenskapet upplöstes 1962. En tredje gång gifte han sig i Rabat i Marocko 8 juni 1978 med Kristine Rivelsrud, vilken han träffat när hon var hembiträde hos hans systerdotter prinsessan Ragnhild av Norge. Innan de gifte sig hade de levt tillsammans sedan 1962.

I första giftet föddes dottern grevinnan Madeleine Bernadotte (född 8 oktober 1938).

De sista 40 åren av sitt liv tillbringade han i Spanien. Han är gravsatt i föräldrarnas gravkammare på Kungliga begravningsplatsen utanför Stockholm, där hans tredje hustru också gravsattes 2014.

Husebyaffären 
Prins Carl Bernadotte var en av de inblandade i Husebyaffären. Han misstänktes ha försökt svindla godsets ägare, fröken Florence Stephens på hennes förmögenhet. Prinsen åtalades för grovt ocker och erkände sig även skyldig till oegentligheter; han frikändes dock eftersom rätten ansåg att han inte förstått sitt handlande.

Rättegången var en stor mediehändelse i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet. Husebyaffären bidrog till att prins Carl Bernadotte lämnade Sverige och bosatte sig i Spanien.

Utmärkelser

Svenska utmärkelser 
  Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden den 10 januari 1911, avförd ur matrikeln den 16 februari 1961.
  Innehavare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen 1948.
  Innehavare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen 1928.

Utländska utmärkelser 
  Riddare av Danska Elefantorden
  Storkorset av Belgiska Leopoldsorden
  Storkorset med kedja av Norska Sankt Olavsorden
  1:a klassen av Japanska Uppgående solens förtjänstorden

Anfäder

Referenser 

Carl
Carl
Svensk ointroducerad adel
Födda 1911
Avlidna 2003
Män
Mottagare av Serafimerorden
Esperantister